Turburea se poate referi la:

Turburea, Argeș
Turburea, Gorj
Turburea, Vâlcea

Altele 
 Tulburea (dezambiguizare)

Vezi și 
 Râul Turburea (dezambiguizare)